Lebedyn (ukrainisch und russisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Lebedyn, Stadt in der Oblast Sumy
 Lebedyn (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Lebedyn (Boryspil), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Boryspil
 Lebedyn (Korop), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop

Siehe auch:
 Lebedin, Name russischer Orte